Shiliu bezeichnet:

 Shiliu (Changjiang) (石碌镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Changjiang in der chinesischen Provinz Hainan
 Shiliu (Zhangpu) (石榴镇), Großgemeinde im Kreis Zhangpu in der chinesischen Provinz Fujian
 Shiliu (Donghai) (石榴街道), Straßenviertel im Kreis Donghai in der chinesischen Provinz Jiangsu